Josiah Quincy est un nom pouvant désigner:

 (1710-1784), homme politique américain
 (1744-1775), patriote et avocat américain
 (1772-1864), homme politique américain, maire de Boston
 (1802-1882), homme politique américain, maire de Boston
 (1859-1919), homme politique américain du Massachusetts
 (1793-1875), homme politique américain du New Hampshire

Voir aussi

Quincy, Josiah